de verkorte vorm van aggregatietoestand
Toestand (systeemtheorie)
Aangeslagen toestand (kwantummechanica)
Vegetatieve toestand, medische term
Status quo (toestand)
Toestand vzw, een Brusselse sociaal-culturele organisatie die leegstand valoriseert

Zie ook
 Staat (doorverwijspagina)
 Status (doorverwijspagina)